Coaldale kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Coaldale (Canada)
Coaldale (Pennsylvania) in de Verenigde Staten